Het ATP-toernooi van New Haven 2008 (officieel: Pilot Pen Tennis) werd van 17 tot en met 23 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad New Haven. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Cullman-Heyman Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 16 geplaatste spelers ontvingen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

New Haven
ATP-toernooi van New Haven